Walter Lewis (1852), Amerikaans componist uit Massachusetts.
 Walter Lewis (1866), Amerikaans componist uit New Hampshire.
 Walter Lewis (jurist), advocaat in Brits Honduras.
 Wally Lewis, Australisch rugbyspeler.
 Walter Lewis (roeier), Canadees roeier.
 Walter P. Lewis, Amerikaans acteur uit stille films.
 Walter Furry Lewis, Amerikaans bluesartiest.
 Walter H. Lewis, Amerikaans botanicus.